USS  je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:
 USS Bagley (TB-24)
 USS Bagley (DD-185) 
 USS Bagley (DD-386)
 USS Bagley (FF-1069)

Bagley